Аояма Сюко і Віра Душевіна були чинними чемпіонками, але цього разу Душевіна вирішила не брати участі. Аояма успішно захистила свій титул, граючи в парі з Габріелою Дабровскі, у фіналі перемігши пару Хірото Кувата і Курумі Нара з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 

Draw

Citi Open, жінки, парний розряд
2014